Rohrbacher är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 René François Rohrbacher (1789–1856), fransk kyrkohistoriker
 Stefan Rohrbacher (född 1958), tysk judaist

Tyska efternamn